A 2009–2010-es francia labdarúgó-bajnokság első osztálya 2009. augusztus 8-án, 20 csapat részvételével indult. A címvédő a Girondins de Bordeaux csapata.

Részt vevő csapatok

Végeredmény 

|rowspan="7" bgcolor="#FAFAFA"|

|rowspan="4" bgcolor="#FAFAFA"|

Kereszttábla

Góllövőlista 
Utolsó frissítés: 2010. május 12., forrás: Ligue1.com.

Külső hivatkozások 
 A Ligue 1 hivatalos oldala

Jegyzetek 

Francia labdarúgó-bajnokság
francia 1